In 1924/25 werd het negende Altmarks voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Midden-Duitse voetbalbond. 

FC Viktoria 1909 Stendal werd kampioen, maar het was vicekampioen Herta Wittenberge dat afgevaardigd werd voor de Midden-Duitse eindronde, wellicht werd de finale pas later gespeeld en werd Herta uit tijdsnood aangeduid als vertegenwoordiger. De club versloeg FC 1909 Salzwedel met 1-0 maar verloor danmet 2-12 tegen Hallescher FC Wacker.

TSV 1898 Wittenberge was een fusie tussen Germania en Herta Wittenberge en werd na twee seizoenen ongedaan gemaakt.

Gauliga

Finale

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Altmarks voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1924/25